Dessau bezeichnet:

Toponyme:
 Dessau-Roßlau, kreisfreie Stadt in Sachsen-Anhalt
 Dessau (Arendsee), Ortsteil der Stadt Arendsee, Altmarkkreis Salzwedel, Sachsen-Anhalt
 Dessau (Burggen), Ortsteil der Gemeinde Burggen, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Dessau (Texas), eine Stadt in Texas 
 Neu Dessau, Ortsteil der Gemeinde Milower Land, Landkreis Havelland, Brandenburg

Personen:
 Adalbert Dessau (1928–1984), deutscher Lateinamerikanist, Romanist und Literaturwissenschaftler
 Anne Dessau (* 1934), deutsche Schauspielerin und Autorin
 Bernardo Dessau (1863–1949), italienischer Physiker deutscher Herkunft
 Bernhard Dessau (1861–1923), deutscher Musiker
 Gabor Dessau (1907–1983), italienischer Geologe
 Hermann Dessau (1856–1931), deutscher Althistoriker und Epigraphiker
 Linda Dessau (* 1953), australische Juristin und Gouverneurin von Victoria
 Paul Dessau (1894–1979), deutscher Komponist und Dirigent

außerdem:
 ein Frachtschiff aus den 1930er Jahren, siehe Dessau (Schiff)

Siehe auch:
 Dessow